Ökonomik steht für:
 Wirtschaftswissenschaft, wobei Ökonomik als die Methode zum Gegenstand der Ökonomie gesehen wird
 Bezeichnung für die Einsparung seelischer Energie, siehe Metapsychologie#Ökonomie
 bei Aristoteles die Hausverwaltungskunst im Unterschied zur Chrematistik, siehe Ökonomik in Antike und Mittelalter

Siehe auch:
 Wirtschaftswissenschaftler (Ökonomiker, Ökonom)
 Ökonomie (Begriffsklärung)
 Ökonom (Begriffsklärung)
 ökonomisch
 Sozialökonomik (Nationalökonomie)
 Öko